RNF steht für:
 Rhein-Neckar Fernsehen, ein privater regionaler Fernsehsender
 Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt, Betreiber von touristischen Ausflügen auf dem Neckar
 Ring Nationaler Frauen, bundesweite Unterorganisation der NPD
 Ring Nationaler Frauen (1920-1933), Organisation, die von April 1920 bis Januar 1933 bestand und dem rechten Flügel der DNVP nahestand
 Ringsummennormalform, Darstellungsform einer Booleschen Funktion
 Regelungsnormalform, spezielle Form der Zustandsdarstellung in der Regelungstechnik
 Rannsóknarnefnd flugslysa, isländische Behörde für Flugunfalluntersuchung
 Réserves naturelles en France, die französischen Naturschutzgebiete
 Réserve nationale de faune, kanadisches Naturschutzgebiet (Biosphärenreservat oder Feuchtgebiet gemäß Ramsar-Konvention)

RNF